

Cinema
Comparsa – attore che compare come figurante a contorno delle scene di un film

Musica
Comparsa – album dei Deep Forest del 1998

Palio di Siena
Comparsa – gruppo di monturati che rappresenta una contrada durante il corteo storico